Amsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Amsjön (Enslövs socken, Halland), sjö i Halmstads kommun,  (15,8 ha)
Amsjön (Knäreds socken, Halland), sjö i Laholms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn